Labyrinth (album Fleshgod Apocalypsea)
Labyrinth (glazbeni sastav)